Ратиборж може бити:

 Ратиборж (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Ратиборж (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република